Cassien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et nom de famille
Cassien est un prénom masculin d'origine latine (Cassius), peu usité aujourd'hui dans l'espace francophone.

Cassien est aussi un patronyme.

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
La tradition commune, catholique et orthodoxe, rapporte l'hagiographie de plusieurs saints ou bienheureux portant ce nom, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès :
 Cassien de Tangis († 298), greffier de tribunal, martyr à Tanger en Maurétanie (aujourd'hui au Maroc) sous Dioclétien ; fêté localement le 3 décembre. 
 Cassien d'Autun († 334), évêque d'Autun ; fêté localement le 5 août.
 Cassien de Bénévent († 340), évêque de Bénévent en Campanie ; fêté le 11 août.
 Cassien d'Imola ({vers 240-entre 303 et 305), maître d'école, martyr à Imola ; fêté localement le 13 août.
 Jean Cassien (365-vers 435), abbé et Père de l'Église, originaire de Scythie, abbé de Saint-Victor de Marseille au début du  ; fêté le 29 février en Orient et le 23 juillet en Occident.

Saints et bienheureux catholiques 
  Cassien de Nantes  († 1638), de son vrai nom Gonzalve Vaz Lopez-Netto, avec Agathange de Vendôme (François Nourry), bienheureux, prêtres capucins et martyrs à Gondar en Éthiopie ; fêtés le 7 août.

Saints orthodoxes 
Cassien de Kiev, Fête le 29 février..
Cassien de Kubensk, . Higoumène du monastère Saint-Sauveur près de Vologda.  Fête le 10 septembre.
  († 1492), originaire de la région de Vologda en Russie, cofondateur d'un monastère à Makhrichtch avec un  ; fêté le 15 juin.
Cassien d’Ouglitch, 1504. Fête le 2 octobre.
Cassien de Komel, 1537. Higoumène. Fête le 16 mai.

Autres personnalités portant ce nom 

 Jules Cassien est un auteur gnostique chrétien d'Alexandrie datant de la fin du , représentant du courant « encratite », ascétisme extrême qui condamnait le mariage, s'abstenant de l'usage de la viande et du vin ;
 Joseph Cassien-Bernard (1848-1926), architecte français.
 Victor Cassien (1808-1893), lithographe, graveur, dessinateur et photographe français.

Références